Die 16. Schacholympiade 1964 wurde vom 2. bis 25. November 1964 in Tel Aviv (Israel) ausgetragen.

Übersicht 
Es nahmen 50 Mannschaften teil, die in sieben Vorgruppen die Teams für die Finalgruppen A bis D ermittelten. 294 Spieler (davon 31 Großmeister und 40 Internationale Meister) beteiligten sich am Wettbewerb. Sowohl in den Vorgruppen als auch in den Finalgruppen wurden Rundenturniere ausgetragen. Die ersten zwei Mannschaften je Vorgruppe qualifizierten sich für die Finalgruppe A. Mexiko, Venezuela, Australien und die Dominikanische Republik standen erstmals im Feld einer Schacholympiade.

Hauptschiedsrichter war Alois Nagler aus der Schweiz. Die Bedenkzeit betrug 40 Züge in 150 Minuten, danach eine Stunde für jeweils 16 Züge. Die Platzierung (RG) wurde aufgrund der Brettpunkte (BP), Mannschaftspunkte (MP) und dem direkten Vergleich bestimmt. Austragungsort war das seinerzeitige, inzwischen abgerissene Sheraton Hotel in Tel Aviv.

Ergebnisse

Vorrunde 
Vorrunde Gruppe 1

Vorrunde Gruppe 2

Vorrunde Gruppe 3

Vorrunde Gruppe 4

Vorrunde Gruppe 5

Vorrunde Gruppe 6

Vorrunde Gruppe 7

Endrunde 
Finalgruppe A

Finalgruppe B

Finalgruppe C

Finalgruppe D

Beste prozentuale Einzelergebnisse 
{| class="wikitable"
!Brett, Platz||Name, Vorname||Code||Gruppe||Punkte||Partien||Prozent
|-
|colspan="7"|Brett 1
|-
| 1||Uhlmann, Wolfgang||GDR||B||15||18||83,3
|-
| 2||Cuéllar Gacharna, Miguel||COL||C||14||18||77,8
|-
| 3||Portisch, Lajos||HUN||A||12||16||75,0
|-
|colspan="7"|Brett 2
|-
| 1||Tüdewiin Üitümen||MNG||B||13½||17||79,4
|-
| 2||Westerinen, Heikki||FIN||C||13||17||76,5
|-
| 3||Botwinnik, Michail||URS||A||9||12||75,0
|-
|colspan="7"|Brett 3
|-
| 1||Smyslow, Wassili||URS||A||11||13||84,6
|-
| 2||Vergara, Pablo||CHI||B||10½||15||70,0
|-
| 3||Fred, Aatos||FIN||C||11||16||68,8
|-
| 3||Bobotsov, Milko||BUL||A||11||16||68,8
|-
|colspan="7"|Brett 4
|-
| 1||Keres, Paul||URS||A||10||12||83,3
|-
| 1||Friedgood, David||RSA||D||10||12||83,3
|-
| 1||Pfleger, Helmut||GER||A||12½||15||83,3
|-
|colspan="7"|Reserve 1
|-
| 1||Stein, Leonid||URS||A||10||13||76,9
|-
| 2||Milev, Zdravko||BUL||A||11½||16||71,9
|-
| 3||Hindle, Owen||ENG||B||11||16||68,8
|-
|colspan="7"|Reserve 2
|-
| 1||Matulović, Milan||YUG||A||11||13||84,6
|-
| 1||Möhring, Günther||GDR||B||11||13||84,6
|-
| 3||Spasski, Boris||URS||A||10½||13||80,8
|}

Spieler der Sowjetunion (Olympiasieger) 
Ergebnisse aus Vorgruppe 1 und Finalgruppe A

{| class="wikitable"
!Brett||Name, Vorname||Ergebnis||Prozent||Platz
|-
|1||Petrosjan, Tigran||9½ aus 13||73,1||6.
|-
|2||Botwinnik, Michail||9 aus 12||75,0||3.
|-
|3||Smyslow, Wassili||11 aus 13||84,6||1.
|-
|4||Keres, Paul||10 aus 12||83,3||1.
|-
|Res 1||Stein, Leonid||10 aus 13||76,9||1.
|-
|Res 2||Spasski, Boris||10½ aus 13||80,8||3.
|}

Spieler der Deutschen Demokratischen Republik 
Ergebnisse aus Vorgruppe 6 und Finalgruppe B

{| class="wikitable"
!Brett||Name, Vorname||Ergebnis||Prozent||Platz
|-
|1||Uhlmann, Wolfgang||15 aus 18||83,3||1.
|-
|2||Malich, Burkhard||11½ aus 17||67,7||9.
|-
|3||Liebert, Heinz||3½ aus 8||43,8||
|-
|4||Fuchs, Reinhart||8½ aus 11||77,3||4.
|-
|Res 1||Golz, Werner||6 aus 9||66,7||
|-
|Res 2||Möhring, Günther||11 aus 13||84,6||1.
|}

Spieler der Bundesrepublik Deutschland 
Ergebnisse aus Vorgruppe 7 und Finalgruppe A

{| class="wikitable"
!Brett||Name, Vorname||Ergebnis||Prozent||Platz
|-
|1||Unzicker, Wolfgang||13 aus 18||72,2||7.
|-
|2||Darga, Klaus||9 aus 15||60,0||13.
|-
|3||Schmid, Lothar||9½ aus 14||67,9||5.
|-
|4||Pfleger, Helmut||12½ aus 15||83,3||1.
|-
|Res 1||Mohrlok, Dieter||4½ aus 9||50,0||
|-
|Res 2||Bialas, Wolfram||4½ aus 9||50,0||
|}

Mannschaftsaufstellungen

Weblinks 

 16th Chess Olympiad: Tel Aviv 1964 auf Olimpbase (englisch)

1964
Schachturnier
Schachveranstaltung 1964
Schachwettbewerb in Israel
Sportveranstaltung in Tel Aviv-Jaffa